Tutti i colori del buio può riferirsi a:
 Tutti i colori del buio – film del 1972 di Sergio Martino
 Tutti i colori del buio (All the Colors of Darkness) – romanzo di fantascienza di Lloyd Biggle, Jr.